Plaats in Indonesië
 Trimulyo (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Trimulyo (Batanghari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Trimulyo (Tanjung Bintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Trimulyo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Trimulyo (Guntur), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Trimulyo (Juwana), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Trimulyo (Kayen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Trimulyo (Wadaslintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Tri Mulyo, doorverwijspagina